Техас Рейнджерс () — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Западном дивизионе Американской лиги Главной лиги бейсбола. Команда названа в честь подразделения «Техасские рейнджеры», входящего в состав Департамента общественной безопасности штата. С 1972 года «Рейнджерс» базируются в Арлингтоне.

Клуб был основан в 1961 году под названием «Вашингтон Сенаторз» во время расширения МЛБ после того, как предыдущая вашингтонская команда переехала в Миннесоту.

Статистика

Ссылки 
 Официальный сайт команды

Клубы МЛБ